Maxel – polski zespół muzyczny (boysband) disco polo istniejący od 1992 roku.

Zespół Maxel powstał w 1992 roku i jest uznawany za jeden z nielicznych zespołów, którego twórczość wpłynęła na kształtowanie się muzycznego gatunku disco polo. Formacja powstała w mieście Ełk, a jej założycielami i niekwestionowanymi liderami po dziś dzień są Robert Anulewicz i Marek Zientarski (obecnie nie występuje w zespole). Od samego początku chłopakom nie uśmiechało się występowanie w duecie, dlatego też w tym samym roku, w którym powstał zespół dołączył do nich Bogdan Kukier.
 Robert Anulewicz w zespole od grudnia 1992
 Bogdan Kukier w zespole od grudnia 1993
 Tomasz Mużyło w zespole do 1995
 Marek Zientarski w zespole od 1992

Zmiany członków zespołu:
 Robert Anulewicz w zespole od  1992 do 2003
 Marek Zientarski w zespole od 1992 do 2004
 Dariusz Laskowski w zespole od lata 1997 do 1999
 Mariusz Kołyszko w zespole od lata 1997 do 1997
 Dominik Golak w zespole od 1997
 Sebastian Mulewski w zespole od 1999
 Marcin Dardziński w zespole od 2000 później w zespole Boys
 Tomasz Sulewski w zespole od 2012
Na przełomie lat 2003 i 2004 roku Marek Zientarski oraz Robert Anulewicz wylatują do Stanów Zjednoczonych. Przyłącza się do nich Adam Ustupski, a w 2008 roku Maciek. Przez problemy osobiste Roberta wywołane nadużywaniem alkoholu przez Marka, grupa tymczasowo zawiesza działalność za oceanem. Wraca jednak (bez Zientarskiego) w 2012 roku z nowym teledyskiem do piosenki "Sexi body". Robert wraca także do Polski, gdzie podpisuje umowę z firmą Green Star. Do grupy dołącza Tomasz Sulewski, a na luty 2013 planowana była premiera płyty, którą zespół miał wydać pod nazwą Robert Anulewicz Maxel US.

W Polsce zespołem Maxel kieruje Bogdan Kukier, który założenie swojej grupy datuje na grudzień 1993.

Dyskografia 
 "Razem tylko razem" 1992
 "Zły świat" 1993
 "Maxel" 1995
 "Uśmiechnij się" 1996
 "Nie jesteś sam" 1997
 "Zaufaj mi" 2000
 "Supermuza" 2002
 "Mocniej mocniej" 2009

Teledyski 
 „Tylko ty” 1995
 „Tańczmy z cyganami” 1996
 „Uśmiechnij się” 1996
 „Nie zabieraj mi strun” 1996
 „Lekcja miłości” 1996
 "Ostatnia noc" 1997
 "Zostaw mnie" 1997
 "Fale niebios" 1997
 „Zatrzymać lato” 1997
 „Nie jesteś sam” 1997
 „Letni czas” 1999
 „Pożegnanie” 2000
 „Zaufaj mi” 2000
 "Julia" 2001
 "Nie warto kłamać" 2002
 "Supermuza (Ręce)" 2009 (Maxel US)
 "Mocniej, mocniej" 2009
 "Wiem, wiem" 2010
 "Supermuza" 2011 (Maxel)
 "Sexi Body" 2012 (Maxel US)
 "Zostaw dziś mnie" 2012 (Maxel)
 "Poczuć chcę" 2013 (Maxel)
 "Budzisz mnie" 2014 (Maxel)
 "Nie mam nic" 2015 (Maxel)
 "To co nieznane (Moja dziewczyna)" 2016 (Maxel)
 "Kochaj mnie" 2017 (Maxel)
 "Lubię lubię" 2018 (Maxel)
 "Kawaler" 2023 (Maxel)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu Maxel w Polsce

Zespoły disco polo
Polskie zespoły dance
Polskie boysbandy